Терция (Tertia) означава трета и е име на:

 Муция Терция Млада, съпруга на Гай Марий Младши и след това на Помпей Велики и става майка на трите му деца
 Юния Терция, сестра по майчина линия на Марк Юний Брут и съпруга на Гай Касий Лонгин
 Емилия Терция, съпруга на Марк Порций Катон Лициниан